Хосе Мануэль Аранальде-и-Госвидете (; , Ферроль — , ) — испанский государственный деятель и музыкант.

Начиная с 1810-х гг. работал в Государственном казначействе Испании. Высшей точкой карьеры Аранальде стало его назначение исполняющим обязанности министра финансов: этот пост он занимал в январе-феврале 1834 года. В 1841—1843 гг. Аранальде был депутатом Сената Испании, представляя Канарские острова.

Одновременно Хосе Аранальде был способным музыкантом-любителем и играл на виолончели. В его доме постоянно собирались для ансамблевого музицирования как видные музыканты (включая Хесуса де Монастерио), так и крупные чиновники. В 1842—1846 гг. Аранальде занимал пост руководителя («вицепротектора») Мадридской консерватории.

Примечания 

Государственные деятели Испании